National Geographic:

 National Geographic Society — Национальное географическое общество
 National Geographic Channel — телеканал
 National Geographic's International Edition — издательство
 National Geographic — журнал
 National Geographic Traveler — журнал
 National Geographic Traveler — серия путеводителей